

Geografia

Cambridge – Local Government Area della Tasmania
Città di Cambridge – Local Government Area dell'Australia Occidentale

Cambridge – città dell'Ontario

Cambridge – città dell'Isola del Nord

Cambridge – capoluogo del Cambridgeshire

Cambridge – città della contea di Washington, Idaho
Cambridge – capoluogo della contea di Henry, Illinois
Cambridge – città della contea di Story, Iowa
Cambridge – città della contea di Cowley, Kansas
Cambridge – città della contea di Jefferson, Kentucky
Cambridge – città della contea di Somerset, Maine
Cambridge – capoluogo della contea di Dorchester, Maryland
Cambridge – capoluogo della contea di Middlesex, Massachusetts
Cambridge – township della contea di Lenawee, Michigan
Cambridge – capoluogo della contea di Isanti, Minnesota
Cambridge – città della contea di Furnas, Nebraska
Cambridge – città della contea di Coos, New Hampshire
Cambridge – città della contea di Washington, New York
Cambridge – capoluogo della contea di Guernsey, Ohio
Cambridge – township della contea di Crawford, Pennsylvania
Cambridge – città della contea di Lamoille, Vermont
Cambridge – villaggio della contea di Dane e della contea di Jefferson, Wisconsin

Persone 
Ada Cambridge – scrittrice e poetessa britannica
Adolfo Cambridge, I marchese di Cambridge – nobile britannico
Asuka Cambridge – velocista giapponese di origine giamaicana
Dexter Cambridge – ex cestista bahamense
Godfrey Cambridge – attore statunitense
Mary Cambridge – nobildonna britannica, figlia di Adolfo

Altro 
2531 Cambridge – asteroide della fascia principale
Università di Cambridge – università britannica